Jméno a příjmení Brooke Adamsová  má více známých nositelek:

 Brooke Adamsová (herečka) – americká filmová herečka (* 1949)
 Brooke Adamsová (wrestlerka) – americká wrestlerka a modelka (* 1984)